Валерия Д'Обичи (; род. 17 апреля, 1952) — итальянская актриса.

Биография 
Дебютировала на большом экране в роли Фалена в криминальной ленте Лучиано Эрколе «La polizia ha le mani legate» (1975). Широкую популярность Валерии ДьОбичи принесла роль Фоски в картине известного итальянского режиссера Этторе Скола «Любовная страсть» (1981). Блестящая актерская работа была удостоена премии «Давид ди Донателло» в 1981 году, номинирована на "Золотой глобус". Актриса работала с режиссерами Лилиана Кавани, Пупо Аванти, Кастеллан и Пиполо, Луиджи Коменчини, Дино Ризи, Габриэле Муччино.

Примечания 

Киноактрисы Италии